O Kemuridama é uma bomba feita de pólvora, serragem e areia, fechados em cera de abelha que, quando arremessada ao chão, forma uma cortina de fumaça, sendo utilizada no ninjutsu pelos famosos ninjas para desorientar o oponente e ganhar alguns segundos de vantagem sobre o inimigo possibilitando uma fuga ou um golpe fatal.

Ver também
Ninjutsu
Katana
Kunai
Shuriken

Ligações externas

Ninjutsu
Bombas